Флорин може да се отнася за:

 монетата флорин

Фамилни имена
 Сидер Флорин – български преводач
 Ирина Флорин – българска певица
Лични имена
 Флорин Радучою – румънски футболист
 Флорин Георгиу – румънски шахматист